

Codici 
 RZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz (Argentina)

Musica 
 RZA – rapper e produttore discografico statunitense